Tweekleurige reuzeneekhoorn
 Voor-Indische reuzeneekhoorn